Saint-Elzéar peut désigner :
 Saint-Elzéar (La Nouvelle-Beauce), municipalité du Québec (Canada) située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches
 Saint-Elzéar (Bonaventure), municipalité du Québec (Canada) située dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Saint-Elzéar-de-Témiscouata, municipalité du Québec située dans le Bas-Saint-Laurent

Voir aussi 
 Elzéar de Sabran